Die Generali Ladies Linz 2005 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Linz. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 22. bis 30. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Patty Schnyder mit 4:6, 6:3 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gisela Dulko / Květa Peschke mit 6:2 und 6:3 gegen Conchita Martínez / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2005 fand vom 22. bis 24. Oktober 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
2005